Anna Petrovna av Ryssland (), född 27 januari 1708 i Moskva i Tsarryssland, död 4 mars 1728 i Kiel i Schleswig-Holstein, var en rysk hertiginna och gift med Karl Fredrik I, systerson till den svenska kungen Karl XII, samt blev mor till den blivande ryske tsaren Peter III. Hon var den äldsta dottern till tsar Peter den store och hans fru Katarina I.

Biografi 

Anna legitimerades och blev furstinna vid föräldrarnas giftermål 1712. På grund av att hon föddes utanför äktenskapet var det svårt att arrangera ett äktenskap åt henne. Ludvig av Orléans, son till den franske regenten Filip II av Orléans föreslogs, men det föll på att Anna hade titeln "kejserlig höghet" medan Ludvig endast kallades "Höghet". Till slut arrangerades en vigsel med Karl Fredrik av Holstein-Gottorp, som ville ha Rysslands hjälp att återta Schleswig från Danmark och även hävda sina anspråk på Sveriges tron. 

Karl kom till Ryssland 1721, och äktenskapskontraktet signerades 1724. Karl avskrev sig då alla anspråk på den ryska tronen för sig och Anna. Vid sin dödsbädd 1725, tillkallade Peter Anna för att diktera sin sista vilja för henne, men då hon kom fram kunde han inte längre tala. Det har spekulerats om han ville lämna sin tron till henne, men det finns inga bevis för detta. Anna och Karl gifte sig samma år, 1725, efter Peters död. Anna beskrivs av samtida som smart, vacker och lik sin far. Hon talade flytande franska, tyska och svenska. Hon var omtänksam och tog hand om sin brorson Peter II av Ryssland under Katarina I av Rysslands regeringstid. 

Maken satt sedan i rådet och utövade ett inflytande på rysk politik tills han efter ett gräl med Alexander Mensjikov 1727 lämnade Ryssland och återvände till Holstein med Anna. Anna dog i barnsäng i Holstein 1728, och begravdes på sin önskan i Ryssland. Hennes son Peter III av Ryssland blev rysk tsar 1762.

Anfäder

Referenser 

 

Tyska hertiginnor 
Ryska storfurstinnor
Romanov
Mottagare av Sankt Andreas orden
Personer från Moskva
Avlidna 1728
Födda 1708
Kvinnor